Pryce může být:

 Guto Pryce (* 1972) – velšský hudebník
 Jonathan Pryce (* 1947) – velšský herec
 Malcolm Pryce (* 1960) – anglický spisovatel
 Tom Pryce (1949–1977) – velšský jezdec Formule 1

Související články 
 Price